białka – wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi

Geografia Polski

Miejscowości i ich części 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 12 podstawowych
 Białka – część miasta Biała Podlaska
 Białka – część miasta Szklarska Poręba
 Białka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce
 Białka – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw 
 Białka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Milejów 
 Białka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Dębowa Kłoda 
 Białka – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski 
 Białka – przysiółek wsi Wola Filipowska w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Białka – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański 
 Białka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny 
 Białka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Białka – część wsi Nienadowa w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Białka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Błażowa 
 Białka – część wsi Giełczyn w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Białka – część wsi Sasino w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Choczewo
 Białka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Łukta
 Białka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Białka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Administracja 
 Białka - gromada w powiecie lubelskim
 Białka - gromada w powiecie nowotarskim
 Białka - gromada w powiecie radzyńskim
 Białka - gromada w powiecie rzeszowskim

Cieki 
 Lista opracowana na podstawie „Wykazu nazw wód płynących” GUGiK.
 Białka – strumień, dopływ Białej
 Białka – potok, dopływ Bielnika
 Białka – dopływ Bukowej
 Białka – dopływ Czarnej Okszy
 Białka – rzeka, dopływ Dunajca
 Białka – potok, dopływ Dzikiej Orlicy
 Białka – struga, dopływ Grabowej
 Białka – rzeka, dopływ Huczwy
 Białka – struga, dopływ Kanału Kaliskiego
 Białka – rzeka, dopływ Krztyni
 Białka – rzeka, dopływ Kurówki (inaczej: Bielkowa)
 Białka – struga, dopływ Łęgu Rokietnickiego
 Białka – potok, dopływ Łososiny
 Białka – struga, dopływ Nysy Kłodzkiej
 Białka – struga, dopływ Oświnki
 Białka – rzeka, dopływ Pilicy
 Białka – potok, dopływ Ryjaka
 Białka – rzeka, dopływ Rawki
 Białka – struga, dopływ Studnicy
 Białka – potok, dopływ Świdnika
 Białka – rzeka, dopływ Tyśmienicy
 Białka – potok, dopływ Wątoka
 Białka – potok, dopływ Wieprza
 Białka – inna nazwa rzeki Iłżanka, dopływu Wisły, w górnym biegu
 Białka – inna nazwa rzeki Biała, dopływu Orlanki

Ukraina 
 Białka - wieś w rejonie korosteńskim obwodu żytomierski, na Ukrainie
 Białka – przystanek kolejowy w miejscowości Białka Wielka, na Ukrainie

Zobacz też 

 Białka Tatrzańska
 Białka-Kolonia
 białka wierzbówka – owad z rzędu motyli

Przypisy